La  peut désigner :
 la , active de 1942 à 1945 ;
 la , active de 1943 à 1947.